Die Caoxijiu Suzhou Ladies Open 2013 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Suzhou, Volksrepublik China. Es war als Turnier der Challenger-Kategorie Teil der WTA Challenger Series 2013. Das Turnier fand vom 2. bis 10. August 2013 statt und wurde 2013 zum zweiten Mal ausgetragen.

2013 war das Turnier erstmals mit 125.000 US-Dollar dotiert, und die Siegerin im Einzel sowie die Sieger im Doppel erhielten 160 Weltranglistenpunkte.

Siegerin im Einzel wurde die drittgesetzte Shahar Peer, das Doppel gewann die Paarung Tímea Babos / Michaëlla Krajicek.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Beim Caoxijiu Suzhou Ladies Open 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintreten, erhalten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Caoxijiu Suzhou Ladies Open 2013 fand vom 2. bis 4. August 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 
 

WTA Challenger Series 2013
Tennisturnier in Suzhou (Anhui)